

Patronyme 

 Arturo Zaldívar Lelo de Larrea (1959-), avocat et juriste mexicain.
 Cecilia Böhl de Faber y Larrea (1796-1877), femme de lettres espagnole.
 Gorka Larrea Garcia (1984-), footballeur espagnol.
 
 Koldo Fernandez de Larrea (1981-), coureur cycliste espagnol.
 Maria Larrea (1979-), scénariste, réalisatrice et écrivaine française.
 Oscar Raimundino Benavides Larrea (1876-1945), militaire et homme d'État péruvien.
 Tamara Larrea Peraza (1973-), joueuse de beach-volley cubaine.

Toponyme 

 Larrea est une commune ou contrée de la municipalité de Barrundia dans la province d'Alava dans la Communauté autonome basque (Espagne).
 Larrea est un quartier d'Amorebieta-Etxano, dans la province de Biscaye, située dans la Communauté autonome du Pays basque en Espagne.
 Larrea est un quartier de Barakaldo, dans la province de Biscaye, dans la communauté autonome du Pays basque en Espagne.
 Larrea est un quartier de Galdames, dans la province de Biscaye, dans la communauté autonome du Pays basque en Espagne.

Biologie 
 Larrea est un genre de plantes.
Homonymie de patronyme basque
Patronyme hispanique
Toponymie basque